Fensch ist der Name

 des Mosel-Zuflusses Fensch in Lothringen

Fensch ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Fensch (* 1952), Modell für Akte und Mode in der DDR
 Eberhard Fensch (1929–2017), stellv. Leiter der Abt. Agitation des ZK der SED 
 Marcell Fensch (* 1975), deutscher Fußballspieler
 Robin Fensch (* 1993), deutscher American-Football-Spieler